Rhamnusiini é uma tribo de cerambicídeos da subfamília Lepturinae.

Gêneros
 Enoploderes Faldermann, 1837
 Neorhamnusium Hayashi, 1976
 Rhamnusium Latreille, 1829

 
Tribos de cerambicídeos